Varanda
Varanda (arquitetura)
António Varandas

Desambiguação